Шлепаков:
 Шлепаков Арнольд Миколайович — історик.
 Шлепаков Микола Степанович — філософ.
Російські прізвища